Mistrovství Evropy v házené mužů 2020 EHF byl 14. ročník a pořádálo je  Švédsko, Rakousko a Norsko od 9. do 26. ledna 2020.

Místa

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Čtvrtfinálové skupiny

Skupina 1

Skupina 2

Play off

Semifinále

o 5. místo

o 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 Official website

Mistrovství Evropy v házené mužů
Házená v roce 2020
Házená ve Švédsku
Sportovní události ve Švédsku
Házená v Rakousku
Sportovní události v Rakousku
Házená v Norsku
Sportovní události v Norsku